Hard Rain est un album en concert de Bob Dylan, sorti en 1976.
 Hard Rain est le titre original du film Pluie d'enfer, sorti en 1998.

Homonymie de titre